Grünenbäumchen bezeichnet die nordrhein-westfälischen Orte

 Grünenbäumchen (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Grünenbäumchen (Odenthal), eine Ortschaft in Odenthal